Антуан Арно
 Арно, Антуан (бизнесмен) (род. 1977) — французский бизнесмен.
 Арно, Антуан (отец) (; 1560—1619) — французский публицист.
 Арно, Антуан (сын) (1612—1694) — богослов, один из лидеров янсенизма.
 Арно, Антуан Венсан (1766—1834) — драматург, автор знаменитого стихотворения «Листок», член Французской академии.